Habbel steht für:
 Habbel (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brennerei Habbel, Destillerie & Brennerei Heinrich Habbel aus Sprockhövel, Nordrhein-Westfalen, gegründet 1878

Personen:
 Franz Ludwig Habbel (1894–1964), deutscher Verleger und Sachbuchautor, Aktivist der deutschen Jugendbewegung
 Franz-Reinhard Habbel (* 1950), Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Berlin
 Josef Habbel (1846–1916), katholischer Zeitungs- und Buchverleger und Königlich Bayerischer Kommerzienrat
 Wolfgang R. Habbel (1924–2014), deutscher Manager und Vorstandsvorsitzender der Audi AG

Siehe auch:
 Happel
 Hubble